monte-belense – abitanti di Monte Belo do Sul
monte-belense – abitanti di São Luís de Montes Belos